Поклик предків — це пригодницький роман 1903 року американського письменника Джека Лондона.

Екранізації роману 
  :  — американський короткометражний німий вестерн  знятий Девідом Ворком Ґріффітом.
  :  — американський німий фільм за популярною книгою Джека Лондона.
  : Поклик предків — американський пригодницький вестерн, мелодрама режисера Вільяма А. Велмена.
  :  — американський пригодницький фільм режисера Кена Аннакіна з Чарльтоном Гестоном у головній ролі. 
  :  — американський телефільм.
  : Поклик предків — канадський телефільм 1997 року режисера  з  Рутгером Гавером у головній ролі.
  :  — телесеріал на американському телеканалі Animal Planet.
  :  — американський кінофільм.
  : Поклик предків — американський пригодницький фільм режисера .

Музика 
 2019 : «Поклик предків» — концертна програма етно-джазового гурту «Євшан Зілля».

Примітки